Вилянга:

 Вилянга (приток Лонкас-Егана) — река в Ханты-Мансийском АО.
 Вилянга (приток Чаруса) — река в Томской области.